Monte-Carlo Rolex Masters 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2017 z cyklu Monte-Carlo Rolex Masters rozgrywany w dniach 16–23 kwietnia 2017 roku w Monte Carlo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 4 301 125 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Monako